Zsitnik ist der Familienname folgender Personen: